Le terme Dazemard peut se référer à:

Personnalités
Paul-Louis Dazemard de Lusignan, capitaine dans les troupes de la Marine, commandant, né à Champlain (Québec) le , décédé à Québec le .

Toponymes
Rivière Dazemard, un affluent de la rivière Wetetnagami coulant dans Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.